Bruin bezeichnet:
 einen Ort in Pennsylvania, Vereinigte Staaten, siehe Bruin (Pennsylvania)
 Bruin, piemontesischer Name der Gemeinde Bruino in der Provinz Turin, Italien
 einen schweren LKW, siehe Chevrolet Bruin

Bruin oder de Bruin (meist abgeleitet aus bruin als niederländisches Wort für braun) ist der Familienname folgender Personen: 
 Christine de Bruin (* 1989), kanadische Bobfahrerin
 Erik de Bruin (* 1963), niederländischer Leichtathlet
 Hendrik Bruin (* 1966), niederländischer Mathematiker
 Johannes de Bruin (auch: Bruyn, 1620–1675), niederländischer Philosoph, Physiker und Mathematiker
 John Bruin (1924–2009), südafrikanischer Lyriker
 Marie de Bruin (1816–1840), deutsche Theaterschauspielerin, siehe Marie Clauer
 Michelle de Bruin (* 1969), irische Schwimmerin
 Petra de Bruin (* 1962), niederländische Radrennfahrerin
 Will Bruin (* 1989), US-amerikanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Bruijn
 Bruyn
 Bruins
 De Bruyne